Hanns Sassmann ist der Name folgender Personen:

* Hanns Sassmann (Autor) (auch Hans Sassmann oder Saßmann; 1882–1944), österreichischer Autor
 Hanns Sassmann (Verleger) (1924–1997), österreichischer Verleger

Siehe auch:
 Hans Sassmann